«After Hours» () — песня канадского певца и автора песен The Weeknd, выпущенная как первый промосингл с его четвёртого студийного альбома «After Hours» 19 февраля 2020 года.

История и релиз 
13 февраля 2020 года The Weeknd объявили название альбома с тем же названием что и песня, «After Hours», после выпуска коммерчески успешных синглов «Heartless» и «Blinding Lights». Через пять дней, 18 февраля, он объявил дату выхода «After Hours» и показал обложку альбома.

Лирика 
В тексте песни обсуждается желание The Weeknd завести детей и его желание вернуться с бывшей девушкой. Он также ссылается на свои бывшие отношения с моделью Беллой Хадид. На протяжении первой части песни Тесфайе поёт о том, что скучает по бывшей и желает примириться. Во второй половине песни он поёт о том, что конец отношений - его вина, и что если его бывшая вернётся к нему, он не разочарует её снова.

Оценки критиков 
Песня была встречена позитивно, многие критики сравнивали ее звучание с ранним материалом The Weeknd, включающим в себя альбом Trilogy.

Участники записи 
Список был взят из Tidal.

 The Weeknd — вокал, написание, производство, клавишные, программирование
 Belly — написание
 DaHeala — написание, производство, клавишные, программирование
 Illangelo — написание, производство, клавишные, программирование, инжиниринг, сведение
 Марио Винанс — написание, производство
 Шин Камияма — инжиниринг
 Дэйв Кутч — мастеринг
 Кевин Петерсон — мастеринг

Чарты

История релизов

Примечания 

Песни на английском языке
Синглы Republic Records
Песни The Weeknd
XO (лейбл)